Astronomija:
Messier 41, otvoreni skup u zviježđu Veliki Pas

Vojska

M41 Walker Bulldog američki laki tenk